Бабинцев — фамилия; имеет женскую форму .

Известные носители 
 Бабинцев, Владимир Алексеевич — историк, переводчик с французского.
 Бабинцев, Илья Семёнович — секретарь районного комитета Компартии (большевиков) Казахстана района имени 28 гвардейцев Талды-Курганской области, Герой Социалистического Труда.



См. также

Примечания